Osoby o tym nazwisku:
 Emma Swan − postać fikcyjna serialu Dawno, dawno temu
 Joseph Wilson Swan – angielski fizyk, chemik i wynalazca

Miejscowości w USA:
 Swan – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
Gminy w USA:
 Swan (ang. Swan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Swan (ang. Swan Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Swan (ang. Swan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Swan (ang. Swan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Taney
 Swan (ang. Swan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Swan (ang. Swan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Vinton

Komety:
 C/2006 M4 (SWAN) – kometa jednopojawieniowa, którą odkryto w 2006 roku
 C/2020 F8 (SWAN) – kometa jednopojawieniowa, którą odkryto w 2020 roku

Inne:
 Swan River (ang. Rzeka Łabędzia) – rzeka w Australii Zachodniej
 Swan (Santanilla) (ang. Swan Islands) – wyspy w Hondurasie
 SWAN, a. s. – słowackie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne